WP, Wp och wp kan syfta på:

 WP - ett blogg- och innehållshanteringssystem, Wordpress 
 WP - en militärallians som existerade 1955–1991, se Warszawapakten 
 WP - en nätencyklopedi med öppet innehåll, se Wikipedia
 WP - ett ordbehandlingsprogram, se Wordperfect
 WP 35 - en sportklubb i Varkaus i Finland, se Warkauden Pallo -35
 WP - en statistisk kategori i baseboll, se Wild pitch
 WP - en tävlings- och träningsform för hundar, Weight Pull
 WP - Washington Post

Se även 
 Wikipedia:Genvägar
 WP Suspension – nederländsk tillverkare av fjädringskomponenter